Sinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sinzinger (1891–1974), österreichischer Militär und im Zweiten Weltkrieg Generalleutnant der deutschen Wehrmacht
 Georg Sinzinger (1859–1930), bayerischer Bürgermeister
 Helmut Sinzinger (1948–2020), österreichischer Arzt

 Sinzinger (Adelsgeschlecht) (11. bis 13. Jh.), bayerisches Adelsgeschlecht

Sinzinger bezeichnet:

 Sinzinger (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern